El término escatología puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la escatología, parte de la fisiología que estudia los excrementos (del griego skatós, ‘excremento’);
 a la escatología, creencias religiosas referentes a la vida después de la muerte y acerca del final del hombre y del universo (del griego éschatos, ‘último’);
 a la escatología cristiana;
 a la Escatología islámica;
 a la escatología, secta creada por el estadounidense William W. Walter.